Rickelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Hubert Rickelmann (1883–1961), deutscher Heimatforscher und Autor
 Richard Rickelmann (* 1939), deutscher Journalist

 Rickelmann 1, Großsteingrab in Niedersachsen
 Rickelmann 2, Großsteingrab in Niedersachsen